Деркоска епархия () e епархия на Цариградската патриаршия, със седалище в истанбулските предградия Сан Стефано (Йешилкьой) и Терапия, Турция. Катедрална църква е „Света Параскева“ в Терапия. От 2001 година старец-митрополит деркоски, ипертим и екзарх на Тракийския Босфор и Цианийските острови е Апостол Даниилидис.

Деркоски е и титулярна архиепископия на Римокатолическата църква с название на латински език Dercensis или Delconensis.

История 
Деркос е построен в 507 година от император Анастасий I на едноименното езеро на 25 km северозападно от Константинопол. До VIII век епархията е епископия, подчинена на Ираклийската митрополия. В началото на VIII век епархията става архиепископия. Около 1380 година става митрополия. В 1453 година районът е завладян от османските турци и епархията е закрита поради депопулация.

В 1655 година епархията е възстановена с център в Терапия, тогава градче на Босфора, на 15 km северно от Константинопол. След обмена на население между Гърция и Турция през 1922 година, православно население в епархията остава само в рамките на Истанбул.

Епархията граничи Черно море на север, с патриаршеския диоцез и Босфора на изток, с Мраморно море, Метреската и Силиврийската епархия на юг и с Чорленската на запад.

Митрополити

Енорийски храмове

Бележки